Euliini — триба лускокрилих комах родини Листовійки (Tortricidae).

Роди 

Abancaya
Accuminulia
Acmanthina
Acroplectis
Albadea
Anopina
Anopinella
Apolychrosis
Apotomops
Argentulia
Atepa
Atrocenta
Ayazua
Badiaria
Belemclepsis
Bicavernaria
Bidorpitia
Bolbia
Bonagota
Brazeulia
Brusqeulia
Chamelania
Chapoania
Characovalva
Chicotortrix
Chileulia
Chilips
Chinchipena
Chrysoxena
Cincorunia
Circapina
Clarkenia
Clarkeulia
Colosyta
Corneulia
Coryssovalva
Crocotania
Cuproxena
Cylichneulia
Deltinea
Deltobathra
Dimorphopalpa
Ditrifa
Dogolion
Dorithia
Ecnomiomorpha
Eliachna
Eriotortrix
Eristparcula
Ernocornutia
Ernocornutina
Eubetia
Eulia
Eupinivora
Euryeulia
Ewunia
Exoletuncus
Furcinetechma
Galomecalpa
Gauruncus
Gnatheulia
Gnathocolumna
Gorytvesica
Gravitcornutia
Guarandita
Haemateulia
Harposcleritia
Hasteulia
Helicteulia
Hynhamia
Hypenolobosa
Hyptiharpa
Ibateguara
Icteralaria
Imelcana
Inape
Intritenda
Joaquima
Lanacerta
Limeulia
Liobba
Lobogenesis
Lydontopa
Marcelina
Meridagena
Meridulia
Meyathorybia
Moneulia
Monimosocia
Monochamia
Moronanita
Moronata
Mosaiculia
Neoeulia
Neomarkia
Nesochoris
Netechma
Netechmina
Netechmodes
Nunimeus
Odonthalitus
Oregocerata
Ortognathosia
Oryguncus
Ozotuncus
Palusita
Paramonochamia
Paramulia
Parmulia
Paraptila
Paratepa
Parexoletuncus
Pelzia
Pinhaisania
Placabis
Popayanita
Proathorybia
Proeulia
Psedaleulia
Pseudapina
Pseudargyrotoza
Pseudomeritastis
Psiathovalva
Ptoseulia
Ptychocroca
Ptyongnathosia
Punctapinella
Punoa
Pycnocornuta
Quasieulia
Ramaperta
Ranapa
Razowskina 
Razowskiina
Rebinea
Recintona
Rhythmologa
Romanaria
Rubroxena
Runtunia
Saetosacculina
Sagittranstilla
Saopaulista
Searenia
Seticosta
Simanica
Sinxema
Strophotina
Subrebinea
Subterinebrica
Subtranstillaspis
Tapinodoxa
Telurips
Terinebrica
Thalleulia
Thoridia
Toreulia
Tossea
Transtillaspis
Tylopeza
Uelia
Ulvipinara
Uncicida
Varifula
Villarica
Vulpoxena
Yanachagana
Xapamopa
Xoser
Zenenata
</div>

Джерела 
 Brown, J.W., 2003: Three new genera, two new species, and some rectifications in neotropical Euliini (Lepidoptera: Tortricidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 105: 630-640
 {Brown, J.W., 2005: World catalogue of insects volume 5 Tortricidae.
 Brown, J.W., 2013: A new genus of pine-feeding Cochylina from the western United States and northern Mexico (Lepidoptera: Tortricidae: Euliini). Zootoxa 03640 (2): 270-283. Abstract:  
 Razowski, J., 1997: Euliini (Lepidoptera: Tortricidae) of Peru with descriptions of new taxa and list of the New World genera. Acta Zoologica Cracoviensia 40: 79-105.
 Razowski J. & Becker V.O., 2000: Revision of the New World Euliini - genus Bonagota Razowski, with notes on Apotomops Powell & Obraztsov (Lepidoptera: Tortricidae). Polish Journal of Entomology 69 (1): 65-76.
 Razowski J. & Becker V.O., 2000: Seven new Neotropical genera of Euliini (Lepidoptera: Tortricidae) and their species. Polish Journal of Entomology 69 (3): 335-346. 
 Razowski, J. & V. Pelz 2010: Tortricidae from Chile (Lepidoptera: Tortricidae). Shilap Revista de Lepidopterologia 38 (149): 5-55.
 Razowski, J. & J. Wojtusiak, 2009: Tortricidae (Lepidoptera) from the mountains of Ecuador and remarks on their geographical distribution. Part IV. Eastern Cordillera. Acta Zoologica Cracoviensia 51B (1-2): 119-187. . Full article:  .
 Razowski, J. & J. Wojtusiak, 2010: Tortricidae (Lepidoptera) from Peru. Acta Zoologica Cracoviensia 53B (1-2): 73-159. . Full article:  .

Листовійки
Триби комах